Франче́ско III — имя нескольких итальянских аристократов:
 Франческо III Гонзага (1533—1550) — герцог Мантуи, маркграф Монферрата (под именем Франческо I) с 1540.
 Франческо III д’Эсте (1698—1780) — герцог Модены (с 1737), правитель Миланского герцогства (1754—1771), фельдмаршал (с 1755). См. также